Zopfi è un gruppo familiare originario di Schwanden, nel Cantone Glarona, Svizzera. Il cognome nel corso di più di mezzo millennio si è ramificato e diffuso in Europa, nelle Americhe e anche in Asia.

Zopfi imprenditori in Italia 
Nella seconda metà del XIX secolo, due fratelli Zopfi si trasferirono dalla natia Schwanden in Italia a seguito della grave crisi che nel 1850 colpì non solo il cantone glaronese ma gran parte dell'Europa continentale. Questa crisi, che innescò il fenomeno dell'emigrazione delle masse contadine soprattutto nelle Americhe, fu determinata dall'insorgere di una carestia, la cui causa principale fu la moria che colpì le coltivazioni delle patate facendo di conseguenza aumentare in modo insostenibile il prezzo del grano.

In questo contesto di crisi, i fratelli Zopfi, Samuel nel 1867 e Joachim nel 1868, si trasferirono in Italia in provincia di Bergamo, dove erano già presenti maestranze svizzere del cantone glaronese, investendo capitali e consolidate conoscenze tecniche nel settore tessile e meccanico della macinazione dei cereali.

Da Samuele Zopfi (1828-1888) ebbe inizio la discendenza italiana degli Zopfi, in quanto i due figli del fratello Joachim, alias Gioachino Zopfi (1821-1889), morirono in giovane età senza discendenti.

Personaggi 
 Samuele Zopfi (1828-1888), imprenditore nel settore della macinazione e commercializzazione dei cereali a Redona, Bergamo
 Gioachino Zopfi (1821-1889), industriale tessile a Ranica, Bergamo, naturalizzato italiano
 Alfredo Zopfi (1864-1924), industriale meccanico a Monza, naturalizzato italiano
 Alfredo Zopfi (1899-1963) e Gioacchino Zopfi (1903-1966), imprenditori agricoli crearono in società la prima “Azienda agricola F.lli Zopfi Sant'Anastasio Volterra” sulla Tenuta agricola Sant'Anastasio di Volterra in provincia di Pisa, Toscana, ereditata dal padre Alfredo Zopfi (1864-1924).
 Alfredo Zopfi (1926) e Bruno Zopfi (1929-2001), imprenditori agricoli proseguono, fino agli inizi degli anni '80 del XX secolo, l'attività ereditata dal padre Alfredo Zopfi (1899-1963).

Albero genealogico 
FAMIGLIA ZOPFI - IMPRENDITORI SVIZZERI IN ITALIA

Gli altri due matrimoni di Samuel Zopfi (1824-1888) e il secondo matrimonio della terza moglie Rosina Graf (1853-1904)

Note

Bibliografia 
 Silvio Honegger, Gli svizzeri di Bergamo. Storia della comunità Svizzera di Bergamo dal Cinquecento all'inizio del Novecento edizioni Junior Bergamo - 1997
 
 Dario Orrù, Uno storico rapimento nel 1948, articolo pubblicato su La Comunità di Pomarance Anno XXI n. 4-2008 pag.13-16

Voci correlate 
 Tschudi (famiglia)

Altri progetti 

Zopfi